Distribuição (economia)
Distribuição (logística)
Distribuição comercial
Distribuição (farmacologia)

Matemática
Distribuição de probabilidade
Teoria das distribuições
Distribuição logística

Desambiguações de ciências